Slovo Best může mít více významů:

 BEST – český výrobce betonových stavebních prvků

příjmení osob
 Erik Best (* 1962), americký novinář působící v České republice
 George Best (1946–2005), severoirský fotbalista
 Charles Best (1899–1978), kanadský vědec, jeden z objevitelů inzulinu
 Pete Best (* 1941), anglický bubeník
 Richard Halsey Best (1910–2001), americký letec, známý pro svou roli v Bitvě u Midway
 Werner Best (1903–1989), německý nacista a příslušník SS, úředník RSHA

Rozcestníky - příjmení